El nombre de Iglesia de San Pelayo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Pelayo.

Advocación 
 San Pelayo (mártir) – Festividad: 26 de junio;

Iglesias 
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Abelgas, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Las Bodas, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Calaveras de Abajo, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Codornillos, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Llamazares, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Manzaneda de Omaña, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Morilla de los Oteros, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Mozos de Cea, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Pedrún de Torío, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Pinos, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Pontedo, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Ribera de Grajal, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Robledo de la Guzpeña, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Vega de los Árboles, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Velilla de la Reina, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de La Velilla de Riello, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villafruela del Condado, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villagallegos, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villanueva del Árbol, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Puente Villarente, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villarroañe, provincia de León, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villarrodrigo de Ordás, provincia de León, España;

 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Arenillas de San Pelayo, provincia de Palencia, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Sinlabajos, provincia de Ávila, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villalba de Rioja, La Rioja, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Barriosuso, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villamuriel de Campos, provincia de Valladolid, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Morales del Rey, provincia de Zamora, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Olloniego, Asturias, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Olivares de Duero, provincia de Valladolid, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Valdazo, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Baños de Río Tobía, La Rioja, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Puerto, Asturias, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Cicero, Cantabria, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Barruelo del Valle, provincia de Valladolid, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Arredondo, Cantabria, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Salinas de Pisuerga, provincia de Palencia, España

 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Arnedo de Valdebezana, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Villavicencio de los Caballeros, provincia de Valladolid, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de La Parte, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Aranga, provincia de La Coruña, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Piñel de Abajo, provincia de Valladolid, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Puentedey, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Pivierda, Asturias, España;

 Iglesia de San Pelayo en la localidad de San Pelayo, provincia de Burgos, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de San Pelayo de Mena, provincia de Burgos, España;

 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Zarauz, provincia de Guipúzcoa, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Diomondi, provincia de Lugo, España;

 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Cervatos de la Cueza, provincia de Palencia, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de Pisón de Ojeda, provincia de Palencia, España;
 Iglesia de San Pelayo en la localidad de San Pelayo de Guareña, provincia de Salamanca, España;

Referencias